Неравенство Бернштейна — название нескольких математических результатов, связанных с именем российского и советского математика Сергея Бернштейна.

 Неравенство Бернштейна в математическом анализе — утверждение, связывающее значение производной тригонометрического или алгебраического многочлена с максимальное значением самого многочлена; обобщено в функциональном анализе.
 Неравенство Бернштейна в теории вероятностей — уточнение неравенства Чебышёва с экспоненциально убывающей оценкой вероятности больших отклонений.

Литература